Huachipato puede referirse a:

 La Siderúrgica Huachipato, empresa chilena controlada por CAP (Compañía de Acero del Pacífico).
 Club Deportivo Huachipato, equipo de fútbol fundado por la empresa homónima y con sede en Talcahuano (Chile).
 Club Deportivo Huachipato "B", exfilial del Club Deportivo Huachipato.